Танванхэ — бывший район городского подчинения городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Танванхэ — река в китайской провинции Хэйлунцзян, левый приток Сунгари.